Список университетов Швеции основан на данных Закона о высшем образовании 1993 года (с учетом изменений от 2006 года). За некоторым исключением, образование в Швеции финансируется за счет государственного бюджета. В список включены университеты () и институты () — высшие учебные заведения, формально именующиеся университетами, но значительно уступающие в размерах.

Список государственных университетов

Список государственных институтов

Список частных университетов

Ссылки 
 Официальный сайт Шведского национального агентства по высшему образованию
 Университеты Швеции

Университеты Швеции